Osoby o tym nazwisku:
 Jan Dziedziczak – polski polityk, politolog, poseł na sejm, działacz harcerski
 Stanisława Dziedziczak – polska dialogistka